Да́ути () — английская фамилия.

Известные носители:
 Даути, Джек (1865—1937) — валлийский футболист.
 Даути, Дрю (род. 1989) — профессиональный канадский хоккеист.
 Даути, Майкл (род. 1932) — британский хоккеист на траве.
 Даути, Роджер (1868—1914) — валлийский футболист.
 Даути, Чарльз Монтегю (1843—1926) — британский поэт и путешественник.